Il singolare del torneo di tennis Seguros Bolivar Open Bogotá 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcos Daniel che ha battuto in finale Jean-Julien Rojer 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 André Sá (semifinali)
 Paul Capdeville (quarti di finale)
 Marcos Daniel (Campione)
 Júlio Silva (quarti di finale)

 Miguel Gallardo-Valles (primo turno)
 Santiago González (semifinali)
 Iván Miranda (quarti di finale)
 Jean-Julien Rojer (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Seguros Bolivar Open Bogotá 2005